Алексей Воронов:
 Воронов, Алексей Григорьевич (1909—1964) — Герой Советского Союза.
 Воронов, Алексей Иванович (1904—1943) — Герой Советского Союза.
 Воронов, Алексей Николаевич (1923—2021) — советский военнослужащий ефрейтор, награждён пятью медалями «За отвагу».
 Воронов, Алексей Семёнович (1921—2008) — русский художник, иконописец.